Sebaste ist 

 eine Stadtgemeinde in der Provinz Antique, Philippinen, siehe Sebaste (Antique)

Sebaste ist der Name mehrerer antiker Städte:
 Elaiussa Sebaste in Kilikien
 Titularbistum Sebaste in Cilicia, auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularbistum
 Sebaste in Palästina, siehe Samaria (antike Stadt)
 Titularbistum Sebaste in Palaestina, auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularbistum
 Sebaste (Phrygien), Stadt in Phrygia Pacatiana
 Titularbistum Sebaste in Phrygia, auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularbistum
 Sebaste(ia), das heutige Sivas in der Türkei, Stadt der Vierzig Märtyrer von Sebaste
 Titularerzbistum Sebastea, auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularerzbistum
 Sebaste in der türkischen Provinz Uşak, im Landkreis Sivaslı

Sebaste ist der Familienname folgender Personen:
 Beppe Sebaste (* 1959), italienischer Schriftsteller, Dichter, Übersetzer und Journalist
und der Name von:
 Peter von Sebaste († 391), jüngster Bruder von Makrina der Jüngeren, Basilius von Caesarea und Gregor von Nyssa